В данной статье собраны имена и основные данные о персонажах, которые, согласно древнегреческой мифологии и мифологической поэзии, происходили из Малой Азии (за исключением Троады, о которой см. Троада в древнегреческой мифологии). Не следует отождествлять мифологические представления греков с подлинной мифологией этих регионов.

Введение

Фригия 
 Авра (дочь Леланта).
 Агдистис.
 Акмон. Царь Фригии. Отец Мигдона.
 Аретаон. Фригиец.
 Асий. Сын Диманта, брат Гекабы. Вождь фригийцев. Его облик принимает Аполлон Некий сын Асия упомянут у Квинта Смирнского (II 461).
 Асканий. Сын Аретаона. От фригийцев из Аскании, союзник Трои. Убит Неоптолемом.
 Аттис.
 Аттис. Охотник из Берекинфа, раздавленный сосной.
 Бавкида. Из Тианы во Фригии, жена Филемона. Превратилась в липу.
 Берекинфия. (Берекинфская богиня.) Эпитет Адрастеи, Матери богов. Её сын Мидас. См.
 Бромбий. Фригиец. Отец Приаса, которого сын спас от смерти.
 Бронг. Пастух и земледелец из Малой Азии.
 Гиагнис. (Гиагнид./Агний./Хиагнис.) Фригиец, впервые изобрёл флейты. Это было в год первых Панафиней (1505/4 до н. э.). Изобрёл трихордон и диатоническую гармонию. Отец Марсия.
 Гимнос. (Химнос.) Фригиец, пастух, влюблённый в Никею. Никея убивает его стрелой.
 Гиппотион. Фригиец, отец Аскания и Мориса.
 Гипта. (Ипта.) Фригийское божество, связана с Сабазием. Кормилица Диониса. Помогает родам Зевса. Её имя сопоставляют с рекой Гептапор в Троаде, фракийским именем Гептапор, а также хурритско-хеттской богиней Хепат.
 Гордий.
 Деант. (Дойант.) «близнец»). Фригиец, брат корибанта Акмона. (Указатель к Нонну. С.512).
 Дел. Идеец, который первым начал сплавлять медь.
 Димант. Царь фригийцев, отец Гекабы и Асия.
 Диндимена.
 Зехис. Сын Медонта. Из Фригии. Убит Тевкром.
 Ия. Имя невесты Аттиса по понтифику Валерию Флакку.
 Калай. Согласно Гермесианакту, фригиец, отец Аттиса.
 Калам (:en:Kalamos). Сын Меандра, возлюбленный Карпоса. Когда покончил с собой, превратился в тростник.
 Карпос.
 Келен. Сын Посейдона и данаиды Келено. По его имени назван город Келены (Фригия).
 Кибеба.
 Кибела.
 Кибела. Другое имя Алки.
 Кореб (сын Мигдона).
 Корибант.
 Лелант. Один из рода титанов, отец Авры.
 Литиерс.
 Марсий.
 Медонт. Из Фригии. Отец воина Зехиса.
 Метопа. Жена Сангария, мать Гекабы (по версии).
 Мигдон (фригиец).
 Мидас.
 Милет (:en:Miletus (mythology)). Сын Астерия. Фригийский полководец, участник индийского похода.
 Морис. Сын Гиппотиона. Фригиец. Убит Мерионом.
 Морис. Фригиец. Убит Неоптолемом.
 Нана (:en:Nana (mythology)). Дочь Сангария, мать Аттиса. Зачала от миндального дерева.
 Никея. (Никайя.) Из Астакиды. По историку Мемнону из Гераклеи, дочь Сангария и Кибелы. Наяда, возлюбленная Диониса, родила ему дочь Телету. Её именем назван город Никея.
 Олимп.
 Отрей.
 Перибоя. Дочь Океана, мать Авры.
 Пирр. Пастух, с ним связано сказание в Клазоменах, где была «пещера матери Пирра». Фригиец, превращённый в камень за страсть к Рее.
 Приасос. Сын Бромбия, полководец фригийцев в индийском походе. Состязался в беге на играх по Офельту.
 Риндакида. Нимфа, ходила по воде, оплакивала Гимноса.
 Риндакида. Эпитет Авры.
 Сабазий.
 Сагаритида. Нимфа, которую полюбил Аттис, нарушив обещание Кибеле. Погибла, когда срублено её дерево.
 Сангарий. Речной бог. Сын Океана и Тефии. Отец Гекабы (по версии). По сказанию, дед Аттиса по матери.
 Сатир. Фригиец, изобрёл кривую полевую трубу. Согласно историку Мемнону, сын Диониса и Никеи.
 Себей. Фригиец, участник индийского похода Диониса. Убит Морреем.
 Симплегады.
 Тевфрант. По версии, отец Текмессы. См. Телевтант.
 Текмесса.
 Телевтант. Отец Текмессы, царь фригийцев. Убит Эантом. У других авторов Тевфрант.
 Феноп (Фенопс). Отец Форка.
 Филемон и Бавкида.
 Форкий (сын Фенопа).
 Харопа. По фригийцам, дочь Геракла, мать Сераписа.
 Адраст (сын Гордия). Фригийский царевич.

См. также:
 Дактили.

Топонимы:
 Асоп Фригийский. Приток Лика.
 Диндим. Гора.
 Лик (река во Фригии). Отделяет Эолиду от Мисии.
 Сангарий. Река.
 Фригия. Страна.
 Фригийцы. Племя.

Лестригоны 
 Антифат.
 Лестригоны.
 Телепил. Город лестригонов. :en:Telepylos

Долионы 
 Абарис. Воин долионов. Ранен аргонавтом Ясоном.
 Адмон. Воин долионов. Убит аргонавтом Гераклом.
 Амастр. Воин долионов, побеждён аргонавтом Нестором.
 Амбросий. Воин долионов, убит аргонавтом Пелеем.
 Арес. Воин долионов, брат Меланфа. Убит аргонавтом Теламоном.
 Артак. Воин долионов. Убит аргонавтом Мелеагром.
 Басилей. Воин долионов. Убит аргонавтом Теламоном.
 Биенор. Сын Пирна, долион. Погиб в битве с аргонавтами.
 Бронт. Воин долионов. Ранен аргонавтом Ясоном.
 Гагес. (Hages) Воин долионов, убит аргонавтом Полидевком.
 Галис. Воин долионов. Убит аргонавтом Ясоном.
 Гебр. Воин долионов, сражается с аргонавтом Полидевком.
 Генис. Воин долионов, сражался с аргонавтами.
 Гефар. Воин долионов. Убит аргонавтом Пелеем.
 Гиакинф. Герой долионов. Убит аргонавтом Клитием.
 Главк. Воин долионов, убит аргонавтом Ясоном.
 Долион. Сын Силена и Мелии. Жил на берегу Асканийского озера.
 Доркей. Воин долионов. Убит аргонавтом Ясоном.
 Евсер. (Эвсер.) Царь долионов, отец Эниты.
 Зелис. (Дзелис.) Воин долионов. Ранен аргонавтом Ясоном. Убит аргонавтом Пелеем.
 Ирон. Один из долионов, павший в битве с аргонавтами.
 Итимон. Воин долионов. Убит аргонавтом Мелеагром.
 Итис. Воин долионов. Убит аргонавтом Кастором.
 Кидр. Воин долионов. Убит аргонавтом Канфом.
 Кизик.
 Кизик. Согласно Неанфу из Кизика, сын Кизика и Клиты.
 Клита. Дочь Меропа из Перкоты, жена Кизика. Клита оплакивала его и ночью повесилась на дереве.
 Кориф. Один из долионов, убит Тидеем.
 Котис. (Котид.) Один из долионов, павший в битве с аргонавтами.
 Креней. Воин долионов, убит в битве с аргонавтами.
 Мегабронт. Воин долионов. Убит аргонавтом Гераклом.
 Мегалоссак. Воин долионов. Убит Диоскурами.
 Медонт. Долион, участник битвы с аргонавтами.
 Меланф. Воин долионов, брат Ареса (человека). Убит аргонавтом Теламоном.
 Неалк. Воин долионов. Убит аргонавтом Полидевком.
 Нисей. Воин долионов, убит аргонавтом Теламоном.
 Олен. Отец лелега Фокея.
 Орнит. Воин долионов, убит аргонавтом Идмоном.
 Офельт. Воин долионов, убит аргонавтом Теламоном.
 Ох. Воин долионов, сражается с аргонавтом Флиантом.
 Пирн. Долион, отец Биенора.
 Промей. Воин долионов. Убит аргонавтом Идасом.
 Протид. Воин долионов. Ранен аргонавтом Ясоном.
 Сагес. Воин долионов, убит аргонавтом Гиласом.
 Сфодр. Воин долионов. Убит Акастом.
 Телекл. Воин долионов. Убит аргонавтом Гераклом.
 Телекоонт. Воин долионов. Убит аргонавтом Анкеем.
 Фамирид. Долион, участник битвы с аргонавтами.
 Фапс. (Тапс.) Воин долионов. Убит аргонавтом Полидевком.
 Флегий. Долион, участник битвы с аргонавтами.
 Флогий. Воин долионов. Убит Диоскурами.
 Фокей. Сын Олена, из земли лелегов. Изгнан с родины и прибыл в землю долионов. Убит аргонавтом Теламоном.
 Энита. Дочь Евсера, царя долионов. Жена Энея, мать Кизика.
 Эрим. Воин долионов, убит аргонавтом Полидевком.
 Эхел. Долион, убит аргонавтом Анкеем.

Топонимы:
 Артака. Гавань острова Арктонеса.
 Атий. Холм близ Кизика.
 Долионы. Племя. Жило около Кизика.
 Макрийцы. Пеласгийский народ, воевавший с долионами.

См. также:
 Эней из Эна. Отец Кизика.

Гализоны 
 Годий. (Одий.) Вождь гализонов. Убит Агамемноном. Одий. Сын Мекистея. От ализонов, союзник Трои.
 Мекистей. Отец Одия и Эпистрофа. От ализонов.
 Халиб. Сын Ареса, от него народ халибы.
 Эпистроф. Сын Мекистея. От ализонов из Халибы, союзник Трои.
 Гализоны (ализоны). Союзники Трои. :en:Halizones
 Олизоняне. Народность.

См. также:
 Полифем (лапиф). Погиб у халибов.

Мисия 
 Аргиопа. Дочь царя Мисии Тевфранта, жена его преемника Телефа.
 Арей. Царь Тевфрании. Убит в единоборстве Пергамом.
 Арим. Согласно Ксанфу Лидийскому, царь местности Мисии Катакекавмена. В тирренском языке arima означает обезьяну.
 Арсиной. Отец Хромия и Эннома. Из Мисии.
 Асканий (сын Гиппотиона). Из мисийской Аскании. Страбон считает нужным различать двух Асканиев.
 Астиоха (дочь Лаомедонта).
 Гиера.
 Гирт. Отец мисийца Иртия.
 Еврипил (сын Телефа).
 Иртий. Сын Гирта. Вождь мисийцев. Убит Эантом Теламонидом.
 Киос. Один из аргонавтов, спутников Геракла. По возвращении из Колхиды остался на месте похищения Гила и основал город, названный его именем.
 Клита. Жена Эрилая, мать Мейланиона. Жила у Каика.
 Мейланион. Сын Эрилая и Клиты. Родился у Каика. Защитник Трои. Убит Антифом.
 Мис. По карийскому мифу, брат Лида и Кара.
 Пергам (сын Неоптолема).
 Пионис. Потомок Геракла. Основал городок в Мисии за Каиком.
 Тевфрант.
 Телеф.
 Хрисеида.
 Хромий. Сын Арсиноя. Из Мисии, союзник Трои. У Гомера отчества нет. Убит Эантом.
 Энном. Сын Арсиноя. Из Мисии, союзник Трои, птицегадатель. В каталоге Гомер предсказывает, что он погиб от Ахилла в реке, но в XXI песне он по имени не назван. У Гомера отчества нет. Убит Неоптолемом.
 Эрилай. Жена Клита, сын Мейланион.
 Ээтион.

Топонимы:
 Адрамитий. Город в Мисии. (Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека Э III 33)
 Арганфоней. Гора в Мисии.
 Гипоплакийские Фивы. Город.
 Фивы гипоплакийские. На берегу Адрамиттийского залива.
 Каик «тевфранийский». Река в Мисии. Продолжение реки Миса.
 Кетейцы. Народ у Гомера, современными учёными отождествляемый с хеттами. В древнееврейском имя хеттов встречается как Хиттим, так и Киттим (через греческое посредничество). См. Числа 24, 24, Иосиф Флавий. Иудейские древности I 6, 1. Упоминается у Алкея вместо мисийцев.
 Киос. Город в Мисии.
 Колона. Город, захваченный Ахиллом.
 Линей. Город, взятый Ахиллом.
 Лирнесс. Город. Троянские киликийцы бежали в Памфилию, где тоже был город Лирнесс.:en:Lyrnessus
 Меонийцы. Союзники Трои. По мнению Страбона, тождественны мисийцам.
 Мисия.
 Мисийцы. Тождественны мушкам ассирийских источников.
 Пергам. Город.
 Сида. Город, среди захваченных Ахиллом.
 Тевфрания. Страна. Расположена между Пергаменой и Элаитидой. Павсаний ошибочно: Древнее название царства Пергам.
 Эгиал. Город, взятый Ахиллом.
 Эндий. Город, взятый Ахиллом.

См. также:
 Авга. Стала царицей Мисии.
 Полифем (лапиф). Основал Киос в Мисии.

Лирнесс 
 Акмон. Сын Клития, из Лирнесса. Спутник Энея.
 Андремон. Из Лирнесса. По Эсхилу, отец Андромахи.
 Брис. Из Лирнесса. Отец Брисеиды.
 Брисеида.
 Евен. Из Лирнесса. Сын Селепа. Отец Эпистрофа и Минеса.
 Клитий Из Лирнесса. Отец Акмона и Мнесфея. Возможно, тождествен отцу Евнея.
 Менесфей. См. Мнесфей.
 Минес. (Минет.) Сын Евена. Царь Лирнесса. Убит Ахиллом при взятии Лирнесса. Муж Брисеиды.
 Мнесфей.
 Селеп. Царь, отец Евена.
 Эол. Троянский воин, спутник Энея. Из Лирнесса. Убит в бою с италийцами.
 Эпистроф (сын Евена). Убит Ахиллом при взятии Лирнесса.

Кетейцы 
 Полидор. Кетеец, защитник Трои. Убит Одиссеем.
 Эн. Кетеец, защитник Трои. Убит Одиссеем.

Мариандины 
 Анфемоесия. Дочь речного бога Лика, жена Даскила, мать Лика.
 Бормон. (у Гесихия, по другим Ворм или Варин.) Сын мариандина Тития.
 Гиерак. Происходил из земли мариандинов, построил святилища Деметры. Когда троянцы не принесли жертв Посейдону, тот погубил плоды земли и наслал на них чудовище. Троянцы отправили послов Гиераку, и тот послал им пропитание. Разгневавшись, Посейдон превратил его в ястреба.
 Даскил. Царь мариандинов в Мисии. Отец Лика Сын Тантала. Основал город Даскилий.
 Даскил (:en:Dascylus). Сын Лика, внук старшего Даскила. Проводник аргонавтов.
 Киммерий. По одной из версий, отец героя Мариандина.
 Лик (сын Даскила).
 Лик. Речной бог из Мисии, отец Анфемоесии, дед царя Лика.
 Мариандин. Сын Финея (прорицателя), либо Фрикса, либо Киммерия Согласно Феопомпу, правил одной частью Пафлагонии, затем напал на страну бебриков, овладел ею, затем покинул, дав своё имя.
 Приол. Сын Даскила, брат Лика. Погиб в схватке с мисийцами. В его честь поют погребальные песни. По схолиям, сын Лика, эпоним города Приолы, соседки Гераклеи; либо сын Тития, внук Мариандина.
 Титий. Согласно Домицию Каллистрату, либо сын Зевса, либо старший из детей Мариандина, сына Киммерия. Мариандин, убитый Гераклом в кулачном бою. На его похоронах его сын Ворм (или Бормон, или Варин) сочинил жалобную песнь. По версии, Титий — отец Приола и Лика. Сопоставляется со своим тёзкой великаном Титием.

Топонимы:
 Гераклея. Город, основанный на земле, которую Геракл дал Лику (сыну Даскила).
 Лик. Река в Гераклее, в земле мариандинов.
 Мариандины. Племя. Известны их плачи по умершим.

См. также:
 Идмон. Погиб в земле мариандинов.
 Тифий. Умер в земле мариандинов.

Лидия

Царские династии 

 Агелай. Сын Геракла и Омфалы. От него происходит род Креза.
 Агрон. Сын Нина, потомок Геракла. Первый царь Лидии из дома Гераклидов, сменил потомков Лида.
 Акиам. Царь Лидии, его полководцем был Аскал.
 Алкей. Сын Геракла и рабыни Иардана, отец Бела. Родоначальник Гераклидов — царей Лидии.
 Асий. Сын Котия и Галии, внук Манеса. От него часть света названа Асией, а квартал Сард — Асиадой.
 Атис. (Атий.) Царь Лидии. Сын Манеса, отец Тирсена, при котором разразился голод. Жена Каллитея (дочь Хорайя), дети Лид и Тиррен. Либо потомок Геракла и Омфалы, отец Лида и Тиррена. Либо отец Лида и Торэба (по Ксанфу Лидийцу).
 Ахей. Царь Лидии, повешенный своими подданными. (Овидий) (:en:Achaeus)
 Бел. Сын Алкея, отец Нина (в родословной лидийских царей).
 Бротей (сын Тантала).
 Галия. Дочь Тилла, жена Котиса, мать Асия и Атиса.
 Гимант. Отец Плуто, дед Тантала.
 Еврианасса. По версии, дочь Пактола, жена Тантала, мать Пелопа.
 Иардан. (Ярдан.) Отец Омфалы.. Враждовал с Камблитом, царём Лидии, и испортил его ядами.
 Каллироя (океанида). Либо жена Манеса, мать Котиса.
 Каллитея. Дочь Хорайя, жена Атиса, мать Лида и Тиррена.
 Клеодей. Сын Геракла от невольницы. Родился во время пребывания Геракла в рабстве у Омфалы.
 Котий. (Котис.) Сын Манеса и Каллирои, жена Галия, дети Асий и Атис.
 Лам. Сын Геракла и Омфалы.
 Лид.
 Манес. Лидиец. Родился от Зевса и Геи и был первым царём в этой земле. Жена Каллироя, сын Котис. Отец Атиса. Отец Котия, дед Асия. Некоторые называют его Масдес.
 Мелес. Древний царь Сард. Наложница родила ему льва, которого он обнёс вокруг стен Сард.
 Нин. Лидиец, сын Бела, отец Агрона.
 Омфала.
 Плуто. Дочь Гиманта. С Берекинфа. Родила от Зевса Тантала.
 Сипила. По версии, нимфа, родила от Зевса Тантала.
 Тантал (мифология).
 Тантал (сын Бротея). По некоторым, первый муж Клитемнестры. :en:Tantalus son of Broteas
 Тмол. Царь Лидии. Муж Омфалы. Судья в состязании Аполлона и Пана, присудил победу Аполлону.
 Торреб. (Торэб.) Согласно Ксанфу Лидийцу, сын Атия, брат Лида, от которого произошёл народ торэбы в Азии. Сын Атия, от него город Торребоя.
 Хорай. Отец Каллитеи, жены Атиса.

Другие лица 
 Акет. (Акойт.) Из Меонии. Кормчий на корабле тирренов. Спаситель Диониса. Рассказывает Пенфею историю о Дионисе и тирренах. Заточен Пенфеем в темницу, но цепи сами спали у него с рук. :en:Acetes
 Акмон. Согласно лексикону Суды, один из двух керкопов.
 Антиф. Сын Пилемена (у Аполлодора Талемена). От меонийцев, союзник Трои.
 Арахна.
 Атлант. По Ксенагору, один из керкопов, сын Океана и Феи.
 Баубо. Имя менады, призванной по оракулу из Фив в Магнесию на Меандре, похоронена в Табарне. Двух других менад звали Коско и Фессала.
 Бор. Отец меонийца Феста.
 Геленор. Сын царя меонийцев и рабыни Ликимнии, пришёл под Трою. Спутник Энея. Убит рутулами.
 Гилл. Сын Геи, от него названа горная река в Лидии. Его гигантские кости были найдены в холме в Лидии. Геракл назвал своего сына по имени реки.
 Дамасен. Исполин, сын Геи, воспитан Эридой. Змееборец. См. также Тил.
 Дресей. Сын Феодаманта и Неэры. Родился у горы Сипил. Пришёл на помощь Трое. Убит Полипетом.
 Исмар. Меониец, спутник Энея.
 Ифитион. Сын Отринта и наяды. Жил около Тмола, у Гигейского озера. Убит Ахиллом.
 Кандавл.
 Кандул. По Ксенагору, один из керкопов, сын Океана и Феи.
 Керкопы.
 Левкофрина. Согласно Зенону из Минда, погребена в святилище Артемиды в Магнесии.
 Ликимния. Рабыня. Родила царю меонийцев сына Геленора.
 Мемнонида. Мать керкопов Пассала и Акмона.
 Месфл. (Местл.) Сын Пилемена (у Аполлодора Талемена). От меонийцев, союзник Трои.
 Мория. Сестра Тила.
 Неэра. Нимфа, жена Феодаманта из Лидии, мать Дресея.
 Отринт. Меониец, отец Ифитиона.
 Пактол. Речной бог. Брат Гидаспа. Отец Еврианассы.
 Пассал. Согласно лексикону Суды, имя одного из керкопов (см.).
 Пилемен. Меониец. От нимфы Гигейского озера имел сыновей Антифа и Месфла.
 Сардон. Сын Сфенела. Основал Сарды.
 Стабий. Участник индийского похода, лидиец. (Указатель к Нонну. С.531).
 Стамн. Участник индийского похода, лидиец. (Указатель к Нонну. С.531).
 Талемен. Отец Местла.
 Тил. (Тилос.) Брат Мории. Лидийский герой, укушенный змеем на берегу Герма. Сестра воскресила его. Ликс из рода Тилония упомянут в истории Лидии.
 Тилл. Рожден Геей, отец Галии.
 Феодамант. Из Лидии. Жена нимфа Неэра, сын Дресей.
 Фест. Сын Бора. Меониец из Тарны. Убит Идоменеем.
 Адиатт. Царь Лидии. См. Николай Дамасский. История, фр.44 Якоби.
 Лида. Жена и сестра царя Алиатта

См. также:
 Диона (гиада). Мать Ниобы и Пелопа.
 Каллироя (океанида). Жена Манеса, мать Котиса (версия)
 Даскил. Лидиец, отец Гигеса.
 Кандавл. Царь Лидии, последний из Гераклидов.
 Авлида. Город в Лидии. (Аполлодор)
 Ахелой. Река, текущая с горы Сипила, упоминаемая Гомером.
 Итон. Город. Жители Итона разграбили страну Омфалы, но Геракл победил их и разрушил город..
 Кенхрей. Река в Лидии у Эфеса.
 Лидия. Страна. Получила название от Лида, до того называлась Меонией.
 Сарды. Город. По-лидийски Сфарда, др.-перс. Спарда. Возможно, родственно (?) этрусскому spur («народ, город»)
 Сипил. Гора.

Кария 
 Агелай. Сын Гиппаса, из Милета, пришёл под Трою с Настесом. Убит Мегесом.
 Алабанд. Герой, его именем назван город Алабанда в Карии.
 Амфимах. Сын Номиона. От карийцев, союзник Трои. Во II песне «Илиады» упомянуто, что позднее его убил Ахилл, однако в XXI песне он не упоминается.
 Амфимах. Из Микале. Кариец, пришёл на помощь Трое. Убит Мегесом. Возможно, тождествен предыдущему.
 Басил. Сын Гемифеи и Лирка. Стал правителем Кавнии.
 Библида.
 Гемифея (Гемитея) («полубогиня»). Дочь Стафила. Эпитет Молпадии, которой поклонялись в Кастабе. Спорила с сестрой Рео за право возлечь с чужеземцем Лирком. Родила от Лирка сына Басила.
 Гилл. Возлюбленный Аполлона, погибший в Гиллиале в Карии.
 Гиппас. Из Милета, отец Агелая, спутника Настеса.
 Еврит. Царь карийцев. Отец Идофеи, тесть Милета.
 Зенопосейдон. Божество в Миласе (Кария).
 Идофея. Дочь царя карийцев Еврита. Жена Милета, мать Кавна и Библиды.
 Икар. Царь Карии. Жена Феоноя.
 Илебия. Дочь царя Кавна Эгиала, жена Лирка, бездетна.
 Кавн.
 Кар.
 Кассандр. Кариец. Жена Креуса, сын Менес.
 Кафена. Девушка из карийской Криассы, полюбившая Нимфея и ставшая его женой.
 Кирн. Владетельный муж из Аргоса, которого Инах послал на поиски Ио. Кирн приплыл в Карию и основал город, который назвал Кирном.
 Корес. Автохтон. Основал святилище Артемиды Эфесской, когда родилась Артемида.
 Креуса. Из Карии. Жена Кассандра, мать Менеса.
 Ксанф. Правитель Термеры. К нему бежал Аптер с Крита.
 Лабрандей. Согласно Евгемеру, царь и союзник Зевса.
 Лирк (сын Форонея).
 Меандр. Сын Океана и Тефии. Отец Самии. Отец Кианеи. Отец Калама. :en:Meander (mythology)
 Мелиссей. Из Херсонеса Карийского. Очистил Триопа от убийства.
 Мен. Божество. Его храм в Кабирах (Понт), храм Мена Аскея в Писидии. Храм Мена Карийского между Лаодикеей и Карурами. Существовала его золотая статуя. Упоминается в орфическом гимне к Мусею (ст.40), у орфиков (фр.201 Керн). Имя сопоставляется с урартским Менуа.
 Менес. Сын Кассандра и Креусы из Карии. Убит Неоптолемом.
 Молпадия.
 Мотил. По Стефану Византийскому, царь, у которого гостили Парис и Елена по пути в Трою. Построил город Самилию в Карии. Сопоставляется с хеттским царём Муватталисом.
 Настес. Сын Номиона. Вождь карийцев. Союзник Трои.
 Номион. Кариец. Отец Настеса. и Амфимаха.
 Осогоа. Карийский бог.
 Парфенос (дочь Стафила).
 Полемон. Кариец, отец Наксоса.
 Салмакида.
 Тельмисс (Телмесс). Гадатель из Карии. Сын Аполлона от одной из дочерей Антенора, с которой он возлежал в виде собаки. Похоронен в алтаре Аполлона в Тельмессе. От него город Тельмис в Карии.
 Тельмессий. Эпитет Аполлона по герою из Карии.
 Термер (:en:Termerus). Карийский герой, разил встречных насмерть ударом головы. Геракл проломил ему череп.
 Торребия. Родила от Зевса Кария.
 Феоноя. Дочь прорицателя Фестора. Её похитили пираты и увезли в Карию, где она стала наложницей царя Икара, потом встретила отца.
 Херсонес. Царь, от которого назван Херсонес Карийский.
 Эгиал (:en:Aegialeus). Царь Кавна. Выдал свою дочь Илебию за аргивянина Лирка, однако затем воевал с ним.

Топонимы и этнонимы:
 Ахиллей. Город в долине Меандра.
 Даскил. Деревня в Карии.
 Зефирия. Древнее название Галикарнаса. Встречается в микенских текстах (ze-pu2-ra3).
 Иас. Город в Карии, колония сперва аргивян, потом милетян. После потерь людьми в войне с карийцами пригласили к себе сына Нелея. С карийским Уассос отождествляют народ вашаша в надписях Рамсеса III.
 Кавн. Город в Карии. Их язык общий с карийским. Назван именем Кавна. О кавниях упоминает Геродот. У источника Эхенеида.
 Кавнии. Народ.
 Кария. Страна.
 Карийцы.
 Книд. Город. «Книдянки» (ki-ni-di-ja) упомянуты в микенских текстах.
 Меандр. Река.
 Салмакида. Источник в Галикарнасе, способствует изнеженности тех, кто пьёт из него.
 Триоп. Мыс, где устраивались игры в честь Аполлона. Храм Аполлона Триопийского на Книдском полуострове.
 Херсонес Карийский. Полуостров.

См. также:
 Корикийские нимфы. Поселились в Карии.
 Левкиппа. Отправилась в Карию.
 Милет (сын Аполлона). Бежал в Карию.

Ликия 
 Агид. Ликиец, спутник Энея. Убит Валером.
 Алкимена. Дочь Иобата, жена Беллерофонта.
 Амисодар.
 Амфианакс. Царь Ликии (по некоторым). Он же Иобат.
 Амфидамант. По версии, имя Иобата.
 Антифат. Сын Сарпедона и некоей фиванки. Спутник Энея. Убит Турном.
 Антия.
 Атимний. Сын Амисодара. Ликиец. Убит Антилохом.
 Гипполох. Сын Беллерофонта, отец Главка.
 Главк (сын Гипполоха).
 Главк. Сын Имбраса из Ликии, спутник Энея. Убит Турном.
 Деидамия. По версии, так звали дочь Беллерофонта и мать Сарпедона (см. Лаодамия).
 Евандр. Сын Сарпедона старшего, жена Деидамия, сын Сарпедон младший.
 Имбрас. Ликиец, отец спутников Энея Главка и Лада. Вероятно, он же отец Асия.
 Иобат.
 Исандр. Сын Беллерофонта. Убит солимами. Страбон называет его Писандром. Его могила в Термессе (Писидия).
 Исар. См. Амисодар.
 Килабр. (или Калабр.) Пастух, пасший овец. Лакий, основатель Фаселиды, купил у него землю, заплатив солёной рыбой. Поэтому фаселидяне каждый год приносят ему в жертву солёную рыбу.
 Клар. Из Ликии. Сын Сарпедона, спутник Энея.
 Краг. Из Ликии. Сын Тремила и Праксидики.
 Ксанфий. Ликиец, потомок Беллерофонта, отец Левкиппа. Нечаянно убит своим сыном. :en:Xanthius
 Лад. Сын Имбраса из Ликии. Убит Турном.
 Лакий.
 Лаодамант. Ликиец. Убит Неоптолемом.
 Лаодамия. Дочь Беллерофонта. Мать Сарпедона (от Зевса). Родила Зевсу трёх детей. Её сразила Артемида.
 Ликия. Дочь Ксанфа, родила от Аполлона Патара.
 Марис. Ликиец, сын Амисодара. Убит Фрасимедом.
 Мент. Ликиец, убит Ахиллом в начале Троянской войны.
 Натри. Ликийский бог, отождествлённый с Аполлоном.
 Огиг. Из Ликии, отец нимфы Праксидики.
 Оронт. Ликиец, спутник Энея, погибает во время морской бури. Эней встретил его в Аиде.
 Патар. Сын Аполлона и Ликии (дочери Ксанфа).
 Пелагон. Ликиец, друг Сарпедона.
 Пинар. Из Ликии. Сын Тремила и Праксидики.
 Писенор. Ликиец, отец Хлема.
 Праксидика. Нимфа, дочь Огига. Жила у потоков Сибра. Жена ликийца Тремила.
 Сарпедон (сын Евандра).
 Скилакий. (Скилакей.) Спутник Главка. Защитник Трои. Ранен в бою и вернулся домой в Ликию. Но там его за трусость забросали камнями. :en:Scylaceus
 Сфенебея.
 Таркон. См. Тархон. Известна надпись царя Таркаснавы из Миры.
 Темон. Из Ликии, сын Сарпедона. Спутник Энея.
 Тлой. Из Ликии. Сын Тремила и Праксидики.
 Тремил. Ликийский герой. Жена нимфа Праксидика, дети Тлой, Пинар и Краг.
 Филоноя. Дочь Иобата. Жена Беллерофонта.
 Фрасимел. Возница Сарпедона. Убит Патроклом.
 Химера.
 Хлем. Сын Писенора. Спутник Главка. Убит Мерионом.
 Эпикл. Ликиец, друг Сарпедона. Убит Эантом Теламонидом.
 Эримас. Из Меланиппиона в Ликии. Спутник Главка. Убит Эантом Теламонидом.

Топонимы:
 Краг. Горный хребет в Ликии. Гора, которую любит Артемида. Правитель Крагоса — Зевс.
 Ксанф. Река в Ликии.
 Ликия. Страна. (Аполлодор) Лето назвала её так в память о волках, которые прислуживали ей по дороге. Ранее земля называлась Тремилида.
 Ликийцы. Племя. (Аполлодор) Упомянуты в египетских текстах. В ликийских надписях, вопреки Геродоту, именование по отцу, однако в родословной надписи Флавиллы из Эноанды есть следы матрилинейного счета.

См. также:
 Лето. Скиталась по Ликии.
 Лик (сын Пандиона) и Лик (тельхин). Дали имя Ликии, по версиям.
 Прет. Поселился в Ликии.

Памфилия 
 Ардией. Тиран в одном из городов Памфилии в древности, убил отца и старшего брата, попал в Тартар.
 Армений. Памфилиец, отец Эра.
 Памфил. Сын Ракия и Манто, от него Памфилия.
 Эр. Сын Армения, памфилиец. Его видение передаёт Платон. Имя Эр встречается в родословной Иисуса. Либо сын Гармония.

Писидия 
 Лаб (Лабос). Надпись из Перги называет его среди героев — покровителей города.

Топонимы:
 Термесс. Город в Писидии.

Киликия 
 Амфилох (сын Алкмеона).
 Астероп. Эпитет Тифона.
 Дельфина. Драконица, сторожившая сухожилия Зевса, похищенные Тифоном.
 Кидн. Речной бог из Киликии. Возлюбленный Комето.
 Килик (мифология).
 Кимол. Муж Сиды.
 Комефо. Наяда, жена Кидна. Афродита превратила её, влюблённую в Кидна, в источник.
 Магарс. Основательница города Магарс в Киликии. По обе стороны от крепости похоронены Амфилох и Мопс.
 Малл. Основал город Малл.
 Мегассар. Царь Гирии. Отец Фарнаки.
 Нагид. По Гекатею, основал город Нагид в Киликии.
 Ойней. Киликиец, сын Эревталиона и Филлиды. Полководец в войске Диониса.
 Сандес. Эпитет Моррея как «киликийского Геракла». Имя Геракла. Сандон — лувийское божество войны.
 Сандок. Сын Астиноя. Отправился из Сирии в Киликию и основал там город Келендерис. Жена Фарнака, сын Кинир.
 Сида. Дочь Тавра, жена Кимола. Основала город Сида в Киликии.
 Сикей. Один из титанов, рождён Геей. Зевс преследовал его, но Гея взяла его под защиту и произрастила дерево смокв (сика). По его имени назван и киликийский город Сикей.
 Тавр. Из Киликии, отец Сиды.
 Тифон (сын Геи).
 Фарнака. Дочь Мегассара. Жена Сандока, мать Кинира.
 Фива (дочь Килика).
 Филлида. Мать киликийца Ойнея.
 Эант (сын Тевкра). Основал город Ольба в Киликии с храмом Зевса. Большинство жрецов там носили имена Тевкр и Эант.
 Эревфалион. (Эревталион.) Киликиец, отец Ойнея.

Топонимы:
 Аримов пещера.
 Гирия. Местность в Киликии.
 Келендерис. Город в Киликии.
 Киликия. Страна. Там, около Тарса, уронил своё перо Пегас. В 9-8 вв. до н. э. позднейшая Киликия была заселена хурритами и называлась кве, народ же килики обитал севернее, в Катаонии, и лишь в нач.7 в. до н. э. занял Киликию.
 Килисса. Город в Киликии.
 Килисса. Область, покорённая Морреем.
 Корикийская пещера в Киликии. Там Тифон запер Зевса. Согласно Каллисфену, рядом с ней жили аримы. Город Корик.
 Мопсуэстия. Город в Киликии.
 Пирам. Река в Киликии.
 Сарпедон. Название острова, где жили Горгоны. По схолиасту Эсхила и Страбону, мыс на побережье Киликии, против Кипра. По другим, находился в Атлантическом океане. В Киликии был оракул Аполлона Сарпедонского.
 Солимы. Народность. Побеждены Беллерофонтом.

См. также:
 Калхант. Умер в Малле.
 Мопс. Основал Малл.
 Сарданапал. Гробница у Анхиала.
 Тифон (сын Геи). Родился в Киликии.
 Триптолем. Его спутники основали Тарс.
 Фамир. Киликиец, поселился на Кипре.

Вифиния 
 Арганфона.
 Вифий. Сын Зевса и Фраки, по его имени Вифиния.
 Вифин (или Фин/Тин.) Сын Финея. Его именем названа Финеида.
 Вифинида. (Вифинская нимфа.) Она же Мелия.
 Димант. Рассказывает аргонавтам об Амике.
 Дипсак. Сын Филлея и нимфы. Гостеприимец Фрикса во время его бегства.
 Дриопа. Нимфа, похитившая Гиласа.
 Евника. Одна из нимф, похитивших Гиласа.
 Малида. Одна из нимф, похитивших Гиласа.
 Мелопа. Вариант написания имени Мелии — матери Амика. Или Меропа.
 Мелия (из Вифинии). Вифинская нимфа. Родила от Посейдона Амика. Родила Долиона от Силена. См. Нонн. Деяния Диониса XVI 227.
 Нихея. Одна из нимф, похитивших Гиласа.
 Паребий. Житель Вифинии. Его отец срубил дуб, где жила гамадриада, и та послала ему тяжёлую жизнь. Финей указал Паребию построить жертвенник нимфе во искупление.
 Филлеид. Бог реки, отец Дипсака. Встречается написание Псиллид.

Топонимы:
 Вифинцы. Были мисийцами, но получили имя от фракийцев — вифинов и финов.
 Калпис. Река в Вифинии.

Бебрики 
 Амик.
 Арит. Бебрик. Ранил Ифита, но убит Клитием.
 Бутес. Потомок Амика бебрика, состязался в кулачном бою над могилой Гектора, побеждён Даретом.
 Итимонай. Бебрик. Побежден Полидевком.
 Ликорей. Слуга Амика.
 Мигдон (бебрик).
 Мимант. Бебрик. Побежден Полидевком.
 Орит. Бебрик. Ранил аргонавта Талая.
 Орнит. Бебрик, слуга Амика.

Этнонимы:
 Бебрики. Народ из Вифинии. :en:Bebryces

Пафлагония 
 Атимний. Отец пафлагонца Мидона.
 Билсат. Отец Пилемена.
 Гарпалион. Сын Пилемена. Пафлагонец. Убит Мерионом.
 Мидон. Пафлагонец. Сын Атимния. Возница царя Пилемена. Убит Антилохом.
 Пелоп Энетский. Прародитель пафлагонцев. Иногда отождествлялся с Пелопом Элидским.
 Пилемен.
 Эфик. Пафлагонец. Троянский воин, выступил против Агамемнона.

Топонимы и этнонимы:
 Кавконы. Названы союзниками троянцев. Народ в Пафлагонии.
 Лира. Местность в Пафлагонии, где Орфей посвятил лиру Аполлону.
 Пафлагонцы. Племя.
 Энеты (Генеты). Народ, переселившийся из Пафлагонии в Адриатику. Их упоминает Гомер, но во время Страбона их уже не было в Пафлагонии. По мнению Страбона, венеты основали колонию на Адриатике. «Энетского коня» упоминает Алкман. См. также Хенед.

Каппадокия и Понт 
 Галис. Речной бог. Не смог соблазнить Синопу.
 Ма. Богиня, её святилище в Команах (Каппадокия). Отождествлялась с Энио.

Топонимы:
 Кабиры. Город на Понте.
 Левкосирия. Область. Название «левкос» сближается с лувийцами, являясь народной этимологией.

Колонии Южного Причерноморья 
 Автолик (сын Деимаха).
 Агаместор. Культовое имя Идмона в Гераклее. Считался основателем мегаро-беотийской Гераклеи, отождествлён с Идмоном.
 Актор. Отец Сфенела.
 Деилеонт. Спутник Геракла, присоединившийся к аргонавтам. См. Демолеонт.
 Демолеонт. Сын Деимаха. Спутник Геракла, отправившийся с тремя братьями за поясом амазонки, и оставшиеся там, а позже присоединившиеся к аргонавтам. Аполлоний называет его Деимонт, а Валерий — Деилеонт.
 Евней. Спутник Тесея в войне с амазонками, брат Фоанта и Солоэнта. Один из основателей Пифополя.
 Синопа (дочь Асопа).
 Синопей. По Ферекиду, спутник Одиссея.
 Солоэнт. Афинянин, спутник Тесея в войне против амазонок. Влюбился в Антиопу, но она его отвергла. Он бросился в реку и утонул. Тесей основал город Пифополь и назвал реку Солоэнтом.
 Сфенел (сын Актора). Спутник Геракла, с которым сражался против амазонок. Его призрак на кургане видели аргонавты и принесли жертвы.
 Флогий. Сын Деимаха. Спутник Геракла, отправившийся с тремя братьями за поясом амазонки, и оставшиеся там, а позже присоединившиеся к аргонавтам.
 Фоант. Спутник Тесея в войне с амазонками, брат Евнея и Солоэнта. Один из основателей Пифополя.
 Фроний. Сын Деимаха. Спутник Геракла, отправившийся с тремя братьями за поясом амазонки, и оставшиеся там, а позже присоединившиеся к аргонавтам. Аполлоний и Валерий его не называют.

Топонимы:
 Авлийская пещера. Пещера Диониса на Понте Евксинском.

Ионийские колонии

Эолийские колонии 
 Абарт. Из рода Кодра. Фокейцы пригласили его быть их царем.
 Архелай. Сын Пенфила, внук Ореста. Повел эолийский поход в Кизик около Даскилия.
 Деет. Из рода Кодра. Фокейцы пригласили его быть их царем.
 Клев. Сын Дора, потомок Агамемнона. Собрал войско в Локриде одновременно с Пенфилом, позже переправился в Эолиду и основал Киму фриконийскую.
 Малай. Потомок Агамемнона. Вместе с Клевом собрал флот в Локриде и переправился, основав Киму фриконийскую.
 Перикл. Из рода Кодра. Фокейцы пригласили его быть их царем.
 Сивилла кимская.

Полуисторические персонажи:
 Менн. Тиран Кимы, свергнут своим братом Ватией, который заключил союз с фокейцами.
 Телефан. Царь эолийских кимейцев.

Топонимы:
 Кима. Город.
 Мелет. Река в области Смирны. Над её истоками пещера, где Гомер сочинял свои поэмы.
 Мирина. Город в Эолиде.
 Питана. Город в Эолиде. По Алкею и Гелланику у Зенобия, завоёвана пеласгами, а затем освобождена эритрейцами.
 Смирна. Город. Основана либо Танталом, либо Тесеем, либо одной из амазонок.
 Фокея. Город.

Амазонки 

Также:
 Дейант. (Дэант.) Герой, именем которого названа долина у Фермодонта, где три города амазонок. См. Деант.
 Ликаст. Именуется возлюбленным амазонки. Неясный персонаж.
 Фермодонт. (Термодонт.) Сын Океана и Тефии.
 Акмонийская роща. В стране амазонок, где нимфа Гармония родила Аресу амазонок.
 Гаргареи. Племя из мужчин. Возлюбленные амазонок. :en:Gargareans
 Ликастия. Одна из трёх частей страны амазонок.
 Фемискира. (Темискира.) Город. Столица амазонок в устье Фермодонта. Взят Гераклом. Равнина Фемискира находилась рядом с Амисом. :en:Themiscyra
 Фермодонт. Река. Также речка в Беотии.
 Хадисия. Одна из трёх областей амазонок.

См. также:
 Гиера. Жена Телефа.
 Клета. Основала город в Бруттии.
 Сфинга. По истолкованию, амазонка.

Примечания 

Малая Азия в древнегреческой мифологии
Списки:Древняя Греция